Санкуру:
 Санкуру - річка в Демократичній Республіці Конго.
 Санкуру - провінція Демократичної Республіки Конго.